Савицкас () — литовская фамилия. 
Известные носители:

 Савицкас, Аугустинас (1919—2012) — литовский художник и искусствовед. 
 Савицкас, Видмантас (род. 1970) — советский и литовский футболист.
 Савицкас, Жидрунас (род. 1975) — литовский пауэрлифтер.